Iwan Bielajew (1875–1957) – rosyjski generał
 Iwan Bielajew (ur. 1935) – radziecki lekkoatleta